Lancia ha usado la denominación Delta en los siguientes modelos de automóvil:
 El Lancia Delta 20/30hp, construido entre 1911 y 1912.
 El Lancia Delta, fabricado entre 1980 y 1992, entre 1993 y 1999,entre 2008 hasta 2013.
 El Lancia Delta (grupo A), versión de competición para rallies del Lancia Delta de 1979.
 El Lancia Delta S4, automóvil de carreras de los años 1984 y 1985.